Az 1950-es években nem sok lehetőség adódott egy fekete bőrű fiatalember számára a kitörésre. Ernest "Ernie" Davis az amerikai futballban próbált érvényesülni. A Syracusai Egyetem csapatában játszott, és országos hírnévre tett szert, amikor a csapatával 1959-61 között kétszer is diadalmaskodott. A futóteljesítménye láttán 1959-ben egy sportújságíró ragasztotta rá az Elmira Express nevet. Davis ikon lett a feketék körében, és hozzájárult a polgárjogi mozgalom erősödéséhez. Bár 1963-ban leukémiában meghalt, személye örökre megváltoztatta az amerikai sportot és kultúrát.

Szereplők 
Rob Brown – Ernie Davis
Dennis Quaid – Ben Schwartzwalder
Darrin Dewitt Henson – Jim Brown
Omar Benson Miller – Jack Buckley
Nelsan Ellis – Will Davis, Jr.
Charles S. Dutton – Willie 'Pops' Davis
Justin Martin – fiatal Ernie
Justin Jones – fiatal Will

További információk 

Amerikai filmdrámák
2008 filmjei